MED14 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 454 амінокислот, а молекулярна маса — 160 607.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки